Dal Varešanović – calciatore bosniaco, centrocampista offensivo
 Hari Varešanović – cantante bosniaco
 Mak Varešanović – calciatore bosniaco, centrocampista
 Mirza Varešanović – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore bosniaco, difensore